Une ferme, un ensemble composé d'un ou plusieurs bâtiments et des terres attachées dévolu à l'activité agricole ;
 voir aussi fermage, un type loyer agricole fixe (ferme)
 Une ferme, un élément de charpente.
 Un ferme, lors d'une battue (chasse), désigne le moment où le gibier traqué est encerclé par la meute de chiens.

Arts et littérature 

 La Ferme (la masia), tableau de Joan Miró peint entre 1921 et 1922 ;
 La Ferme (The Farm), roman de Louis Bromfield publié en 1933 ;
 La Ferme (On the Farm), roman de John Updike publié en 1965 ;
 La Ferme (The Farm), cinquième épisode de la saison 2 de Battlestar Galactica diffusée en 2005 ;
 La Ferme (The Farm), dix-septième épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2013.

Histoire 
 Ferme générale, institution, sous l'Ancien régime, chargée de collecter des impôts ;
 La ferme du papier timbré, taxe sur le papier timbré ;

Informatique 
 ferme de serveurs, utilisée en informatique ;
 ferme de rendu, une grappe de serveurs dont l'objectif est de calculer le rendu des images de synthèse ;
 ferme de contenus, site web au contenu très pauvre dont le but est de générer des revenus publicitaires ;
 ferme de liens, méthode visant à augmenter artificiellement le référencement d'un site web.

Toponymes

La Ferme, résidence officielle du Président de la Chambre des communes du Canada.
 Rivière de la Ferme, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans la ville de Bécancour, dans la MRC de Bécancour, au Centre-du-Québec, au Québec.
 Rivière des Fermes, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les MRC de Robert-Cliche et de La Nouvelle-Beauce dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 La Ferme, village de la municipalité d'Amos en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

La Ferme, station du tramway du T1 de la région parisienne dans la commune de Bobigny ;
 Saint-Ferme, commune française du département de la Gironde ;
 La ferme, ferme située à Aillevans ;
 La ferme, ferme située à Moimay.

« La Ferme » est le surnom de Camp Peary, base militaire utilisée par la CIA comme centre de formation de ses agents de terrain ;

Autre 
 Ferme éolienne, site regroupant plusieurs éoliennes ;
 Ferme à vagues, un type de centrale électrique ;

Voir aussi 
Affermage

Notes et références 

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme